Industry (industria in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Industry  – città della Contea di Los Angeles, California
Industry  – villaggio della Contea di McDonough, Illinois
Industry  – città della Contea di Franklin, Maine
Industry  – borough della Contea di Beaver, Pennsylvania
Industry  – città della Contea di Austin, Texas

Musica 
Industry  – gruppo musicale pop statunitense attivo negli anni 1980
 Industry – gruppo musicale pop irlandese
 Industry  – EP degli Industry (USA) del 1983
Industry  – album di Richard Thompson & Danny Thompson del 1997